Сан-Грегориу (Аррайолуш) — район в муниципалитете Аррайолуш округа Эвора в Португалии.
 Сан-Грегориу (Калдаш-да-Раинья) — район в округе Лейрия в Португалии.